Patriarcato greco indica

 Patriarca greco di Gerusalemme
 Patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Patriarcato di Antiochia dei Greco-Melkiti